Mark Davies peut désigner :
 Mark Davies (1988-), membre des Bolton Wanderers ;
 Mark Davies (1959-), évêque de l'Église catholique romaine.